Rumunjska:
 Naselja:
 Valea Lungă (Alba, Rumunjska), županija Alba
 Valea Lungă (Dâmboviţa, Rumunjska), županija Dâmboviţa
 Rijeke:
 Valea Lungă River (pritoka Bistriţe), pritoka rijeke Bistriţa
 Valea Lungă River (pritoka Casimcee), pritoka rijeke Casimcea
 Valea Lungă River (pritoka Ciclove), pritoka rijeke Ciclova
 Valea Lungă River (pritoka Chiriţe), pritoka rijeke Chiriţa
 Valea Lungă River (pritoka Dezne), pritoka rijeke Dezna
 Valea Lungă River (pritoka Gârcina), pritoka rijeke Gârcin
 Valea Lungă River (pritoka Ghimbăşela), pritoka rijeke Ghimbăşel
 Valea Lungă River (pritoka Lunce), pritoka rijeke Lunca
 Valea Lungă River (pritoka Luncoiua), pritoka rijeke Luncoiu
 Valea Lungă River (pritoka Olta), pritoka rijeke Olt
 Valea Lungă River (pritoka Părăua), pritoka rijeke Părău
 Valea Lungă River (pritoka Răcăciunia), pritoka rijeke Răcăciuni
 Valea Lungă River (pritoka Roşie), pritoka rijeke Roşia
 Valea Lungă River (pritoka Săcămaşa), pritoka rijeke Săcămaş
 Valea Lungă River (pritoka Sălăuţe), pritoka rijeke Sălăuţa
 Valea Lungă River (pritoka Sbârcioare), pritoka rijeke Sbârcioara
 Valea Lungă River (pritoka Şieua), pritoka rijeke Şieu
 Valea Lungă River (pritoka Şimişne), pritoka rijeke Şimişna
 Valea Lungă River (pritoka Târnava Marea), pritoka rijeke Târnava Mare
 Valea Lungă River (pritoka Turcua), pritoka rijeke Turcu
 Valea Lungă River (pritoka Timiša), pritoka rijeke Timiš
 Valea Lungă River (pritoka Usturoiua), pritoka rijeke Usturoiu